Wheaton kan syfta på:

Personer 
 Henry Wheaton, amerikansk jurist och diplomat
 Laban Wheaton, amerikansk politiker
 Wil Wheaton, amerikansk skådespelare

Platser 
 Wheaton, Illinois
 Wheaton, Kansas
 Wheaton, Maryland
 Wheaton, Minnesota
 Wheaton, Missouri
 Wheaton, Wisconsin